Дембицький Микола Петрович ( 8 грудня 1958 , Кам'янець-Подільський ) — військовий історик , краєзнавець . 
 Дембицький повіт — один з 21 земських повітів Підкарпатського воєводства Польщі.